Terradillos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Terradillos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Terradillos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar